Seydel är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Max von Seydel (1846–1901), tysk rättslärd
 Rudolf Seydel (1835–1892), tysk filosof

Se även 

 Seidel
 Seidl